Фінал Кубка Італії з футболу 2002 — два фінальних матчі розіграшу Кубка Італії сезону 2001—2002, в яких зустрічались «Ювентус» і «Парма».

Шлях до фіналу

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Перший матч на transfermarkt 
 Повторний матч на transfermarkt 

2002 у футболі
2002 в італійському спорті
Фінали кубка Італії з футболу